České příjmení Duba nosí více různých osobností:
 Čeněk Duba (1919–2012) – český režisér slovinského původu
 Karel Duba (1929–1968) – český hudebník, kytarista a skladatel
 Martin Duba – český kameraman
 Tomáš Duba (* 1985) – český hokejista

Název Duba má i několik chorvatských vesnic v Dubrovnicko-neretvanské župě:
 Duba – vesnice v opčině Slivno
 Duba Konavoska – vesnice v opčině Konavle
 Duba Pelješka – vesnice v opčině Trpanj
 Duba Stonska – vesnice v opčině Ston

Související články 
 Dubá – obec na Českolipsku
 Đuba – vesnice v Chorvatsku
 Dub – více různých významů (rozcestník)

Česká příjmení